Wilhelm Brandes ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Brandes (Sänger) (1824–1871), deutscher Sänger (Tenor) und Komponist 
 Wilhelm Brandes (Apotheker) (1834–1916), deutscher Apotheker, Botaniker und Medizinalrat
 Wilhelm Brandes (Bankier) (1839–1907), dänischer Bankier und Kunstsammler, wirkte in Konstanz
 Wilhelm Brandes (Schriftsteller) (1854–1928), deutscher Schriftsteller und Altphilologe
 Wilhelm Brandes (Politiker) (1874–1944), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Wilhelm Brandes (Ruderer) (1877–1959), schwedischer Ruderer 
 Wilhelm Brandes (Agrarwissenschaftler) (* 1936), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer